Waldspurger peut faire référence à : 
 Irène Waldspurger (née en 1989), mathématicienne française.
 Jean-Loup Waldspurger (né en 1953), mathématicien français.